Исидоро Гарсија има више значења:

 Исидоро Гарсија (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Исидоро Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику